Detta är en lista över sjöar i Hällefors kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Hällefors kommun.

Lista

Hällefors kommun
 Lista